Бузешти има више значења:

 Бузешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бузешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Бузешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији